— священные места в рюкюской религии, где происходит поклонение предкам и богам. Могут представлять собой рощи, леса, столбы, горные вершины. Некоторые утаки совмещены с синтоистскими дзиндзя. Два утаки включены в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История 
Предположительно утаки являются частью культуры поклонения лесам, распространённой по всей Японии. Многие из них расположены в местах, имеющих культурное или историческое значение для королевства Рюкю. В некоторых местах основатели утаки после смерти становятся ками.

Многие утаки были превращены в синтоистские свялитища; в 1930-х годах крупный исследователь северной Окинавы  и фольклорист Синобу Оригути разработали процедуры «правильного» превращения, основываясь на общих чертах в убранстве дзиндзя и утаки. Несмотря на активное поощрение строительства дзиндзя вместо утаки в то время, местные жители зачастую игнорировали новые постройки, продолжая справлять обряды в утаки. Исследователь японских замков  в отчёте правительству заключил, что утаки следует сохранять.

Семь главных утаки (в порядке постройки):
 Асимуи (安須杜, Кунигами);
 Кубо: (クボー, Накидзин);
 Тинэнмуи (知念森, );
 Сэфа-утаки (斎場御嶽, Нандзё) и ;
 Амацудзи (アマツジ, Тамагусуку);
 Фубу:муи на ;
 Мадамуи-утаки (真玉森御嶽) и Суимуи (首里杜) в Сюри.

Убранство и традиции 
Центральная часть утаки, где проходят церемонии (алтарь), называется «ибэ» или «иби». Перед ней находится место, посыпанное белым песком, куда ставят благовония; по-японски оно называется , а по-окинавски — «иби ну мэ:» (イビヌメー). Во многих утаки имеется также низкая крыша на столбах, называющаяся «асиагэ» (アシアゲ), в дзиндзя ей соответствует .

Главное святилище Рюкю (а теперь и Окинавы) — , оно остаётся основным направлением паломничества. Туда до сих пор запрещено заходить мужчинам. Во времена монархии король проходил обряд «превращения в женщину» для того, чтобы посетить это и другие священные места.

Во многих утаки обитают боги-змеи, из-за чего в утаки запрещено произносить слово «змея» (окин. пау). Воплощением бога обычно является дерево хоки. Жрицы окинавской религии на островах Мияко при проведении церемоний в утаки носят особое короткое белое кимоно «кампани» (神羽).

Связь с могилами 
В отличие от синтоистской религии, где могилы считаются «нечистыми», утаки и места погребения зачастую связаны. Иногда в утаки превращают древние могилы (известно о таких случаях на островах Мияко), в селе Тарама захоронения находятся вблизи утаки, в связи с чем имеется гипотеза о том, что все утаки изначально возникли на захоронениях. Кроме того, некоторые исследователи связывают утаки с гусуку, предполагая, что гусуку находятся на месте хранения очищенных костей предков.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Язычество
Культура Рюкю
Религия в Японии
Священные леса